Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1965 bestod av 12 lag, och KuPS från Kuopio vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1966 i Finland
Fotbollssäsongen 1966
1966